Leberecht ist ein seltener männlicher Vorname deutscher Herkunft.

Namensträger

Familienname 
Leberecht
 Franz Leberecht († 1934), deutscher Studienrat und Schriftkundler
 Hans Leberecht (1910–1960), russisch-estnischer Schriftsteller

Lebrecht
 Georg Lebrecht (1875–1945), deutscher Maler und Illustrator
 Hans Lebrecht (1915–2014), jüdisch-deutscher und palästinensisch-israelischer Kommunist, Journalist und Politiker 
 Norman Lebrecht (* 1948), britischer Journalist, Radiomoderator und Autor

Vorname 
 Leberecht Immanuel Döring (1786–1833), deutscher Philologe und evangelischer Theologe
 Leberecht Dreves (1816–1870), deutscher Jurist, Notar und Lyriker, Dramatiker, Historiker und Übersetzer
 Leberecht Hartwig (1839–1908), deutscher Baumeister und konservativer Politiker
 Leberecht Hoffmann (1863–1928), lippischer Unternehmer und Politiker
 Leberecht Adolf Orlando Keferstein (1802–1836), deutscher Papiermüller
 Leberecht von Kotze (1850–1920), preußischer Kammerherr und Hofzeremonienmeister am deutschen Kaiserhof
 Leberecht Maaß (1863–1914), deutscher Konteradmiral
 Leberecht Maercker (1808–1878), deutscher Instrumentenbauer in Halle (Saale)
 Leberecht Migge (1881–1935), deutscher Landschaftsarchitekt und Autor
 Leberecht Pankoken (19. Jahrhundert), Musiker in Hamburg
 Leberecht Uhlich (1799–1872), Theologe, Begründer der Lichtfreunde und Mitbegründer der Freireligiösen Bewegung

Zwischenname
 Gebhard Leberecht von Blücher, Fürst von Wahlstatt (1742–1819), preußischer Generalfeldmarschall
 Siegfried Leberecht Crusius (1738–1824), deutscher Buchhändler, Verleger und später Landwirt
 Johann Traugott Leberecht Danz (1769–1851; Pseudonym: Johann Adolph Rebenstock), deutscher Kirchenhistoriker und Theologe
 Traugott Leberecht Ertel (1778–1858), deutscher Messinstrumentenbauer
 Heinrich Leberecht Fleischer (1801–1888), deutscher Orientalist
 Gotthelf Leberecht Glaeser (1784–1851), deutscher Maler des Biedermeier
 Wilhelm Leberecht Götzinger (1758–1818), deutscher lutherischer Theologe und Autor; gilt als Erschließer der Sächsischen Schweiz
 Wilhelm Leberecht Herbrig (1810–?), deutscher Orgelbauer
 Christian Leberecht Heyne (1751–1821), Schriftsteller
 Carl Leberecht Immermann (1796–1840), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Dramatiker
 Karl Leberecht Krutzsch (1772–1852), deutscher Forst- und Agrarwissenschaftler
 Fürchtegott Leberecht von Nordenflycht (1752–1815), deutscher Bergbau-Ingenieur
 Johann Heinrich Leberecht Pistorius (1777–1858), Kaufmann, Landwirt und Erfinder
 Traugott Leberecht Pochmann (1762–1830), deutscher Bildnis- und Geschichtsmaler und sächsischer Hofmaler
 Johann Friedrich Leberecht Reinhold (1744–1807), deutscher Porträtmaler
 Johann Leberecht Schmucker (1712–1786), königlich preußischer Militärarzt, Chirurg und Fachbuchautor; Leibarzt Friedrichs des Großen
 Christian Leberecht Schnabel (1878–1936), deutscher Konstrukteur und Erfinder
 Hermann Leberecht Strack (1848–1922), deutscher protestantischer Theologe und Orientalist
 Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (1821–1889), deutscher Astronom und Lithograf
 Friedrich Leberecht Trüstedt (1791–1855), deutscher Mediziner
 Christian Leberecht Vogel (1759–1816), deutscher Maler, Zeichner und Kunsttheoretiker
 Wilhelm Martin Leberecht de Wette (1780–1849), deutscher Theologe
 August Leberecht Wilke (auch: Wilcken, Wilcke; 1737–1781), deutscher Philologe und evangelischer Theologe
 Christian Leberecht Schnabel (1878–1936), deutscher Konstrukteur und Erfinder

Fiktion
 Leberecht Hühnchen, Titelfigur einiger Bücher von Heinrich Seidel

Lebrecht 
Fürsten
 Lebrecht (Anhalt-Köthen) (1622–1669), Fürst von Anhalt-Plötzkau
 Lebrecht (Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym) (1669–1727), als erster Fürst von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym Begründer einer askanischen Nebenlinie
 Emanuel Lebrecht (Anhalt-Köthen) (1671–1704), regierender deutscher Landesfürst aus dem Geschlecht der Askanier
 Karl Georg Lebrecht (Anhalt-Köthen) (1730–1789), regierender deutscher Landesfürst und preußischer Generalfeldmarschall aus dem Geschlecht der Askanier

Weitere
 Lebrecht Bachenschwanz (1729–1802), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Lebrecht Ludwig Baentsch (* 1767 oder 1769; † 1836), deutscher Theologe, Gymnasialdirektor und Sachbuchautor
 Lebrecht von dem Bussche (1666–1715), russischer Generalmajor und Gouverneur von Riga
 Lebrecht Grabau (1780–1852), deutscher Lehrer und Organist
 Lebrecht Henneberg (1850–1933), deutscher angewandter Mathematiker und Professor für Mechanik
 Lebrecht Heinrich Samuel Jehne (1747–1794), deutscher lutherischer Theologe und Pädagoge
 Lebrecht Landauer (1779–1822), von 1819 bis 1822 Oberbürgermeister von Heilbronn
 Lebrecht Friedrich Benjamin Lentin (1736–1804), deutscher Arzt und Autor medizinischer Werke
 Lebrecht Wilhelm Schulz (1774–1863), deutscher Elfenbein- und Hirschhornschnitzer
 Lebrecht Steinmüller (1838–1899), deutscher Ingenieur und Mitbegründer der L. & C. Steinmüller GmbH
 Lebrecht Völki (1879–1937), Schweizer Architekt

Zweitname
 Wilhelm Lebrecht von Baumbach (1757–1826), hessischer Offizier in niederländischen Diensten
 Peter Lebrecht Schmidt (1933–2019), deutscher Altphilologe
 Gottlieb Lebrecht Spohn (1756–1794), deutscher Pädagoge, Philologe und evangelischer Theologe
 August Lebrecht Stettin (1725–1779), deutscher Buchhändler und Verleger

Siehe auch 
 Lebrecht

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname